Daniel Estrada puede referirse a:

 Daniel Estrada Agirrezabalaga (1987-), futbolista español;
 Daniel Estrada Pérez (1947-2003), político peruano.